Il Copa Petrobras Paraguay 2006 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2006. Il torneo si è giocato a Asunción in Paraguay dal 13 al 19 novembre 2006 su campi in terra rossa.

Vincitori

Singolare

 Guillermo Cañas ha battuto in finale  Flávio Saretta 6-4, 6-1

Doppio

 Tomas Behrend /  André Ghem hanno battuto in finale  Carlos Berlocq /  Martín Vassallo Argüello 3-6, 6-3, [10-3]

Collegamenti esterni 

ATP Challenger Tour 2006